«При́зраки» () — американский комедийно-фантастический телесериал с Крэйгом Робинсоном и Адамом Скоттом в главных ролях. Премьера сериала состоялась 1 октября 2017 года на телеканале Fox. В ноябре 2017 было объявлено, что FOX заказал 6 дополнительных серий, таким образом увеличивая количество серий до 16. Последние 7 серий были запланированы к показу в Новой Зеландии с 16 апреля 2018, но после показа 10-ой серии были убраны из расписания. 28 июня 2018 года сериал был закрыт после одного сезона.

Сюжет 
Тайная правительственная организация по контролю паранормальных явлений нанимает бывшего профессора-астрофизика Макса Дженнифера (Скотт) и бывшего копа Лероя Райта (Робинсон), специализировавшегося по розыску пропавших людей, для расследования таинственного исчезновения лучшего агента. Новые напарники являются полными противоположностями: Макс верит в сверхъестественное, мультивселенную и в то, что его жену похитили инопланетяне, а Робинсон настоящий скептик и всему ищет рациональное объяснение. Вместе им предстоит расследовать необъяснимые случаи, происходящие в Лос-Анджелесе, и сражаться с таинственной сущностью, возможно угрожающей человечеству.

В ролях 
 Крэйг Робинсон — Лерой Райт, охранник и бывший полицейский детектив, который был уволен из Департамента полиции Лос-Анджелеса после гибели напарника. У него есть племянник, с которым он очень близок.
 Адам Скотт — Макс Дженнифер, сотрудник книжного магазина и бывший профессор Стэнфорда. Написал книгу о мультивселенной. Его жена была похищена инопланетянами, после чего его уволили из Стэнфорда, так как ему никто не верил.
 Элли Уокер — капитан Ава Лафри, глава Бюро.
 Адиль Ахтар — Барри Шоу, ученый в Бюро.
 Эмбер Стивенс — Энни Карвер, технический сотрудник Бюро, эксперт в оружии.

Производство 
10 мая 2017 года канал FOX заказал пилота телесериала.

Кастинг 
30 августа 2016 года на роль Лероя был выбран Крэйг Робинсон, а на роль Макса - Адам Скотт, которые также являются продюсерами телесериала. 14 февраля Эди Паттерсон была выбрана на роль Делайлы. 1 марта 2017 года на роль капитана Лафри была выбрана Элли Уокер, а 9 марта к актёрскому составу присоединился Адиль Ахтар в роли Барри. 12 июля 2017 года Эмбер Стивенс была выбрана на роль Энни, которую Эдди Паттерсон сыграла в пилотном эпизоде.

Список эпизодов

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 59 % на основе 27 отзывов со средней оценкой 5,9 из 10.

Маргарет Лайонс из The New York Times написала: «Как и другие комедии Fox, эта причудливая и дерзкая, но явно не для юных зрителей». Роберт Ллойд из Los Angeles Times дал положительную рецензию и отметил: «Комедия и жуткий боевик хорошо сочетаются; вкусы усиливают друг друга».

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США в жанре фэнтези
Комедийные телесериалы США
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала Fox
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США, завершённые в 2018 году